Okręg ryski  (łot. Rīgas rajons) – okręg w centralnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Bauska, Cēsis, jełgawskim, Limbaži, Ogre oraz z miastami wydzielonymi Jurmała i Ryga.

Miasta okręgu 
Sigulda

Ryga